Dirk Müller (wielrenner)
 Dirk Müller (autocoureur)
 Dirk Müller (kunstenaar)